Cleveland är ett efternamn.

Personer med efternamnet 

 Carol Cleveland (född 1942), brittisk skådespelare
 Chauncey Fitch Cleveland (1799–1887), amerikansk politiker,  kongressrepresentant och guvernör för Connecticut
 Davis Cleveland (född 2002), amerikansk barnskådespelare, rappare och sångare
 Frances Cleveland (1864–1947), hustru till Grover Cleveland, 28:e First Lady i USA
 Grover Cleveland (1837–1908), president i USA 1885–1889 och 1893–1897
 Grover Cleveland Alexander, basebollspelare
 Rose Cleveland (1846–1918), syster till Grover Cleveland, 27:e First Lady i USA